Niemcy:
 Hardt – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rottweil
 Hardt – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 Ernst Hardt – niemiecki pisarz
 Mickey Hardt – szwajcarski model
 Wojciech Hardt – polski samorządowiec
 Michael Hardt – amerykański filozof

Zobacz też:
 Haard
 Haardt
 Hard
 Hart
 Harth